A 18-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 21 și 22 februarie 1987 la Liévin, Franța. Au participat 342 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Stade Couvert Régional din Liévin. Acesta a fost inaugurat în anul 1986.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Trei atleți au reprezentat România.

 Eugen-Cristian Popescu – înălțime - locul 8
 Liviu Giurgian – 60 m garduri - locul 12
 Maria Pîntea – 600 m - locul 12

Note

Legături externe 
  Liévin European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1987 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1987
Liévin
Atletism